Angelica hirsuta är en flockblommig växtart som beskrevs av Henry Ernest Muhlenberg. Angelica hirsuta ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
hirsuta